Arroyo de las Cañas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo de las Cañas, Veracruz, ort, Yecuatla, 
 Arroyo de las Cañas, Querétaro Arteaga, ort, Jalpan de Serra,

Spanien 

 Río de las Cañas (vattendrag i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar